Moed en vertrouwen, een  verzetsblad uit de Tweede Wereldoorlog uit Maasbree
 Orde van Moed en Vertrouwen,  de opvolger van de Roemeense Medaille voor Moed en Vertrouwen